Alessio Di Mauro era il detentore del titolo.

Teste di serie

 Alejandro Falla (primo turno)
 Paolo Lorenzi 
 Víctor Estrella 
 Adrián Menéndez Maceiras

  Agustín Velotti
  Daniel Muñoz de la Nava 
  Chase Buchanan (primo turno)
  Nicolas Meister (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

San Luis Potosí Challenger 2014